

События 
 В Римской республике должности занимают:
 Консулы: Марк Фульвий Нобилиор (плебей) и Гней Манлий Вульсон (патриций);
 преторы: Квинт Фабий Лабеон (во флоте), Квинт Фабий Пиктор (на Сардинии), Луций Бебий Дивит (в Дальней Испании), Луций Плавтий Гипсей (в Ближней Испании), Марк Семпроний Тудитан (на Сицилии) и Спурий Постумий Альбин (в Риме);
 претор-суффект: Авл Манлий Вульсон;
 курульные эдилы: Публий Клавдий Пульхр и Сервий Сульпиций Гальба;
 плебейские эдилы: Авл Цецилий и Квинт Фульвий Флакк;
 народные трибуны: Гай Семпроний Рутил, Теренций Куллеон и Публий Семпроний Гракх;
 монетные триумвиры: Гней Домиций Агенобарб, Гней Кальпурний, Квинт Марий, Квинт Мений, Луций Автроний, Луций Мамилий, Луций Фурий Фил, Луций Целий, Марк Тициний Курв, Секст Квинтилий и Секст Фурий;
 цензоры: Тит Квинкций Фламинин (патриций) и Марк Клавдий Марцелл (плебей).
 Успешная кампания Луция Эмилия Павла в Испании.
 Публий Сципион обвинён Катоном в получении взяток от Антиоха, оправдан, но удалился на свою виллу в Литернуме (Кампания).
 Лидийский сатрап Зевксис по поручению Антиоха заключил мир с Римом в лице Луция Сципиона. Антиох уступает союзникам Рима все территории к северу от Тавра, должен выдать римлянам флот и слонов, уплатить 15000 талантов контрибуции и выдать всех своих советников, особенно Ганнибала. Греческие города в М Азии, державшие сторону римлян, получают самостоятельность.
 Ганнибал бежит на Крит. Эвмен отправился в Рим, где был принят с величайшими почестями. Пергам получил земли к северу от Тавра, кроме Ликии и Карии до реки Меандра, которые получили родоссцы. Пергам получил Херсонес, Лисимахию и другие города. Царь Каппадокии, поддерживавшей Селевкидов, Ариарат IV, становится «другом и союзником римского народа». Ликия присоединена к Риму. Манлий разрешил спор между Самосом и Приеной, отдав Приене Панионион (место для собраний ионийцев).
 Войско Гнея Манлия и Аттала выступило против галатов. Несколькими экспедициями римляне обезопасили от них области до Галиса.
 Римляне оказали помощь Филиппу против этолийцев.
 189—188 — Филопемен — стратег (6-й раз).
 Царь Афамании Аминандр с помощью этолийцев выбил македонские гарнизоны из всех своих городов. Филипп двинулся на Афаманию, но при переходе через горы потерпел поражение от афаманцев. Этолийцы отобрали у македонян Афаманию и Долопию. Филипп направил туда с войском старшего сына Персея. Персей начал осаду Амфилохского Аргоса, но услышав о приближении этолийцев, снял осаду и отступил. Римляне оказали помощь Филиппу.
 Селевкидские сатрапы Великой Армении и Софены Арташес (Артаксий) и Зарех (Зариадр) объявляют себя независимыми царями.
 189—160 — Царь Великой Армении Арташес I
 Ок.189 — ок.167 — Царь Бактрии Деметрий I, сын Эвтидема. Завоевание Арейи, Арахосии, Дрангианы, Парапамисады и Северо-Западной Индии. Деметрий назначает своих сыновей правителями отдельных областей.

Родились 
 189, ок. — Панаэций из Родоса (ум. 110 до н. э.), греческий философ и основатель т. наз. Средней Стои, перенёс стоицизм в Рим.

См. также

Примечания